Letellier bzw. Le Tellier ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Letellier (* 1990), französischer Fußballtorhüter
 Jean Baptiste Louis Letellier (1817–1898), französischer Pilzkundler
 Luc Letellier de Saint-Just (1820–1881), kanadischer Politiker
 Louis-Charles-César Le Tellier (1695–1771), französischer General
 Robert Ignatius Letellier, Musikwissenschaftler und Buchautor